Cratere Adams – cratere lunare
 Cratere Adams – cratere su Marte